Марина Евгеньевна Черкасова:
 Черкасова, Марина Евгеньевна (род. 1964) — советская фигуристка.
 Черкасова, Марина Евгеньевна (род. 1972) — российская фристайлистка.